Hakone peut désigner :
 Hakone, une ville du Japon ;
 le funitel de Hakone, un funitel du Japon situé à Hakone ;
 Hakone Tozan Railway, une compagnie privée de transport du Japon dans la région de Hakone ;
 le funiculaire Hakone Tozan, un funiculaire du Japon situé à Hakone ;
 la ligne Hakone Tozan, une ligne de chemin de fer du Japon reliant Odawara à Hakone ;
 la gare de Hakone-Yumoto, une gare ferroviaire du Japon desservant le bourg de Hakone-Yumoto dans la municipalité de Hakone ;
 le Hakone, un volcan du Japon non loin de la ville de Hakone ;
 le parc national de Fuji-Hakone-Izu, un parc national du Japon couvrant entre autres sites le mont Fuji, la région de Hakone, la péninsule d'Izu et l'archipel d'Izu ;
 Hakone-jinja, un sanctuaire shinto du Japon situé au bord du lac Ashi ;
 Hakone-juku, une des 53 stations du Tōkaidō au Japon.